Frut kan de volgende betekenissen hebben:
 de Gazet van Antwerpen in de Vlaamse volksmond
 Frut van Koekestad, een Vlaams satirisch magazine
 een dialectwoord voor geperste kop
 een dialectwoord voor friet